Сва́стика:

 Свастика — символ, крест с загнутыми концами.
 Свастика — плоская кривая 4-го порядка.
  — поселение в провинции Онтарио (Канада).
  — роман Дзюнъитиро Танидзаки (1928).
 «Свастика» — японский мелодраматический фильм 1964 года режиссёра Ясудзо Масумуры по одноимённому роману Танидзаки.
 «Свастика» — японский фильм 1983 года режиссёра Хирото Ёкоямы, ремейк одноимённого фильма 1964 года.
 «Свастика» — японский фильм 2006 года режиссёра Нобору Игути, ремейк одноимённого фильма 1964 года.

См. также 
 Ночь свастики — книга, футуристическая антиутопия 1937 года.